Howard Robertson est le nom de plusieurs personnalités :
 Howard Percy Robertson, mathématicien américain ;
 Howard W. Robertson, poète américain ;
 sir Howard Robertson, architecte britannique.